Polen runt 2022 var den 79:e upplagan av det polska etapploppet Polen runt. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 30 juli och 5 augusti 2022 med start i Kielce och målgång i Kraków. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av brittiska Ethan Hayter från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Polen runt 2022 på ProCyclingStats

Noter

Externa länkar

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Polen